Lockdown (maatregel), een ingrijpende afzonderingsmaatregel waarbij een bepaald gebied of land wordt stilgelegd om verdere verspreiding van bijvoorbeeld een pathogeen te voorkomen
 Lockdown (televisieserie), een televisieserie van National Geographic Channel, over het leven van gevangenen in de gevangenis
 Lockdown (2000), een Amerikaanse film uit 2000
 Lockdown (2020), een reeks kortfilms van VRT
 Lockdown (ER), een aflevering van de televisieserie ER
 Lockdown (Haven), een aflevering van de televisieserie Haven
 Lockdown (House), een aflevering van de televisieserie House
 Lockdown (Lost), een aflevering van de televisieserie Lost
 Lockdown (Stargate), een aflevering van de televisieserie Stargate SG-1
 Lockdown (4400), een aflevering van de televisieserie The 4400
Impact Wrestling Lockdown, een evenement van de Amerikaanse worstelorganisatie Impact Wrestling